Batjuk ist der Name von:

 Nikolai Filippowitsch Batjuk (1905–1943), sowjetischer Oberst